Przemislaus ist eine deutsche Variante des polnischen Namens Przemysław.

Er ist der Name folgender Personen:

 Przemislaus II. (Teschen) (~1420–1477), Herzog von Teschen und Glogau 
 Przemislaus III. (Teschen-Tost) (~1425–1484), Herzog von Auschwitz und Herzog von Tost

Siehe auch:
 Primislaus
 Přemysl